Eriberto ist der Name folgender Personen:

 Eriberto (Bischof), Erzbischof von Modena

Siehe auch:
 Herbert, Heribert, Heriberto
 Luciano Siqueira de Oliveira